Passeig del Born (Barcelona)
 Passeig del Born (Palma)